Why Why Why – singolo dei Kelly Family del 1995
 Why, Why, Why – singolo di Billy Currington del 2006